Vinzelles (Puy-de-Dôme)
Vinzelles (Saône-et-Loire)